Performing Arts Japan, programa de promoció de les arts escèniques del Japó en el món
 Performing Arts Journal,  revista acadèmica especialitzada en arts
 PAJ també és el codi IATA de l'Aeroport de Parachinar, aeroport de la ciutat de Parachinar, al Pakistan